Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Richmond 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Janet Newberry 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)

 Nancy Gunter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Richmond 1973